In 2005 werd het 91ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 16 januari tot 3 april. Er werden twee toernooien georganiseerd, omdat Santa Cruz beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per